Earth () може означати:

Музика

Герти
, дроун-метал-гурт
, група, утворена Гленном Россом Кемпбеллом з The Misunderstood
, жанру J-pop
Earth, оригінальний гурт Брюса Спрінгстіна
Black Sabbath, або Earth

Альбоми
, міні-альбом гурту Elitist
 (1978)
 (1989)
 (1973)
 (2016)

Пісні
"EARTH", пісня Сусуму Хірасави
"Earth", пісня гурту Smile
"Earth", пісня гурту Way Out West
"Earth Song", пісня Майкла Джексона 1995 року
"Earth" (пісня Lil Dicky), (2019)